Con Chiesa episcopale ci si può riferire a:

Comunione anglicana
 Chiesa episcopale negli Stati Uniti d'America, conosciuta anche semplicemente come "Chiesa episcopale"
 Chiesa episcopale scozzese
 Chiesa episcopale anglicana del Brasile (Brasile)
 Chiesa episcopale di Cuba (Cuba)
 Chiesa episcopale in Gerusalemme e nel Medio Oriente
 Chiesa episcopale nelle Filippine
 Chiesa spagnola riformata episcopale
 Chiesa episcopale del Sudan

Movimento anglicano di continuazione

 Chiesa episcopale Anglicana, U.S.A.
 Chiesa episcopale missionaria, U.S.A.
 Chiesa episcopale protestante tradizionale, U.S.A.
 Chiesa episcopale del sud, U.S.A.
 Chiesa episcopale unita del Nord America, U.S.A.

Anglicane, indipendenti
 Chiesa episcopale protestante libera, Nord America
 Chiesa episcopale riformata, Nord America, Brasile, India, Germania 

Metodisti
 Chiesa episcopale metodista africana, U.S.A. 
 Chiesa episcopale metodista di Sion, Nord America
 Chiesa episcopale metodista cristiana, Nord America
 Chiesa episcopale metodista cristiana di Sion, U.S.A.
L'uso di "episcopale" nel loro nome è dovuto primariamente al loro sistema episcopale, non a collegamenti storici con la chiesa episcopale.

Movimento della convergenza
 
 Chiesa episcopale carismatica
Chiesa Episcopale Anglicana del Cile 
 Comunione delle chiese episcopali evangeliche